Kofler est le nom de famille de :

Patronyme 
 Andreas Kofler (* 1984), un sauteur à ski autrichien
 August Kofler, (* 1958) , un footballeur autrichien
 Edward Kofler (1911−2007), un mathématicien polonais-suisse
 Lucie Kofler (1910-2004), botaniste français
 Werner Kofler (1947-2011), écrivain autrichien

Paronyme 
 Hanno Koffler (1980), acteur et musicien allemand
 Józef Koffler (1896-1954), compositeur et pédagogue polonais
 Ylla (1911-1955), de son vrai nom Camilla Koffler, photographe 

Homonymie de patronyme